L'édition 2021 du tournoi de tennis de Monte-Carlo se déroule du 11 au , sur terre battue en extérieur.

Faits marquants 
En raison de la pandémie de coronavirus et de l'état d'urgence sanitaire en France, le tournoi se déroule à huis-clos. L'édition 2020 avait été annulée toujours en raison des conditions sanitaires.

Forfaits 
On note les forfaits des Américains John Isner et Reilly Opelka, de l'Autrichien Dominic Thiem, du Croate Borna Ćorić, du Français Gaël Monfils, du Japonais Kei Nishikori et du Suisse Stanislas Wawrinka. Ils sont respectivement remplacés par Pablo Andújar, Jérémy Chardy, Tommy Paul, Alejandro Davidovich Fokina, Pedro Martínez, Laslo Djere et Jordan Thompson.

Pendant le tournoi 
Le  mondial Daniil Medvedev est disqualifié avant même son entrée en lice à la suite de son test positif à la Covid-19. Il est remplacé dans le tableau principal par l'Argentin Juan Ignacio Londero, repêché des qualifications.

Le numéro 1 mondial Novak Djokovic est battu en huitièmes de finale par le Britannique Daniel Evans.

Le numéro 3 mondial et onze fois vainqueur du tournoi Rafael Nadal est battu en quarts de finale par le Russe Andrey Rublev.

Lauréats 
Le Grec Stéfanos Tsitsipás remporte le tournoi en battant le Russe Andrey Rublev en finale. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  en Masters 1000.

En double, Nikola Mektić et Mate Pavić décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Daniel Evans et Neal Skupski. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline. Sur les huit tournois auxquels ils ont participé depuis le début de la saison, les deux Croates ont disputé six finales et ont remporté cinq d'entre elles.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monte-Carlo
 Saison 2021 de l'ATP
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
 
 
 

ATP 2021
Sport à Monaco en 2021
Sport en France en avril 2021
Tennis masculin en 2021
Tennis en avril 2021